Сен-Саве́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Аржелес-Газост. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65396.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 145 км юго-западнее Тулузы, в 31 км к юго-западу от Тарба.

По территории коммуны протекает река Байу ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 235 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 173 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 173 активных жителей работали 164 человека (85 мужчин и 79 женщин), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 62 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Сабиниана (XI век). Исторический памятник с 1840 года
 Часовня Нотр-Дам-де-Пьета (XVI век). Исторический памятник с 1935 года
 Дом и сарай (XIII век). Исторический памятник с 1976 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи